Christian Goller ist der Name folgender Personen:

* Christian Goller (Maler) (1943–2017), deutscher Maler
 Christian Goller (Fußballspieler) (* 1989), österreichischer Fußballspieler